

Carriera

Club

Allenatore 
Dopo aver allenato la primavera della formazione vallesana del , viene chiamato al posto di Gennaro Gattuso nella primavera del 2013. La stagione successiva è riconfermato in quanto allenatore della prima squadra, ma dopo un inizio di stagione deludente, viene licenziato dal presidente Christian Constantin il 21 ottobre 2013, il quale richiama Laurent Roussey che allenava il Losanna.. Il giorno prima del suo sessantesimo compleanno firma un contratto fino al termine della stagione 2015-16 con il Neuchatel Xamax, club che lo ha lanciato, in sostituzione di Roberto Catillaz.

Palmarès

Giocatore 
 
Servette: 1984-1985
 
Servette: 1983–1984
 
Neuchâtel Xamax: 1988

Allenatore 
 Campionato Svizzero D2: 1
Yverdon: 1994-1995
 
Sion: 1995-1996
 
ASEC Mimosas: 2000, 2001
 
Neuchâtel Xamax: 2017-2018

Note

Collegamenti esterni